Алескеров () — азербайджанская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Алескеров, Аббас Аббас оглы (1937—2018) — советский и азербайджанский архитектор. 
 Алескеров, Агаселим Керим оглы (1928—2015) — советский и азербайджанский экономист, директор Института экономики Академии наук Азербайджана (1989—1998), член-корреспондент НАНА (1989).
 Алескеров, Ахмед Лятифович (1935—2015) — советский футболист и тренер.
 Алескеров, Валех Фейруз оглы (род. 1946) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Алескеров, Вейс (род. 1969) — советский и азербайджанский футболист.
 Алескеров, Муртуз Наджаф оглы (1928—2012) — азербайджанский политик, спикер Национального собрания Азербайджана.
 Алескеров, Намик Авяз оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Алескеров, Сабир Мамед оглы (1936—2020) — диктор азербайджанского телевидения, народный артист Азербайджана (1998).
 Алескеров, Садраддин Фаррух оглы (1929—2019) — старший чабан колхоза «26 комиссаров» Агдамского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Алескеров, Юрий Николаевич (1913—1982) — советский учёный-историк.



Примечания